Paul Helwig ist der Name folgender Personen:

* Paul Helwig (1893–1963), deutscher Philosoph, Schriftsteller und Theaterregisseur
 Paul Helwig (Buchhändler) (1557–1631), deutscher Buchhändler und Autor 
 Paul Helwig-Strehl (1889–nach 1945), deutscher Plakatkünstler und Grafiker